Ле́шья («аура») — в мифологии джайнизма, религиозно-философской традиции Индии, известной с VI века до н. э., именование ореола вокруг любого живого существа. Лешья видима лишь тем, кто находится высоко на ступенях духовного развития («гунастхана»).

Лешья имеет цвет, вкус и запах; причём цвет важнее всего, так как он показывает нравственные качества личности: у развитой дживы (живой души) — лешья более светлая.

Шесть цветов лешьи: чёрный, синий, серо-сизый, оранжевый, розовый и белый.

У сиддхов (освободившихся джив, обитающих на вершине Вселенной) лешьи нет.

См. также 
 Джайнская теория цвета души и реинкарнации

Примечания 

Понятия джайнизма